Хале:

 Хале (нем. Haale) — община в Германии.
 Хале () — община во Вьетнаме.
 Хале (Hale) — населённый пункт в Танзании.
 Хале — гидроэлектростанция в Танзании.